Sarcolaena är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Sarcolaena ingår i familjen Sarcolaenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Sarcolaena